La 2. Fußball-Bundesliga 2003-2004 è stata la 30ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio.

Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio), ovvero ,  ed Energie Cottbus che hanno preso il posto delle promosse Friburgo, Colonia ed Eintracht Francoforte; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente, Erzgebirge Aue e Osnabrück, Unterhaching e Jahn Regensburg. Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse , Reutlingen, St. Pauli e Waldhof Mannheim.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, ,  e Magonza, hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2004-2005. Il Norimberga, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, Lubecca, Jahn Regensburg, Union Berlino e Osnabrück hanno subito la retrocessione nella Regionalliga. Da segnalare la qualificazione alla Coppa UEFA 2004-2005 dell'Alemannia Aachen, seconda classificata nella Coppa di Germania.

Capocannonieri del torneo sono stati Francisco Copado dell'Unterhaching e Marek Mintál del Norimberga con diciotto reti ciascuno.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2004-2005.
   qualificata alla Coppa UEFA 2004-2005.
      Retrocessi in Regionalliga 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Norimberga (18)
 Maggior numero di pareggi: Magonza (15)
 Maggior numero di sconfitte: Osnabruck (20)
 Minor numero di vittorie: Osnabruck (7)
 Minor numero di pareggi: Norimberga, Osnabruck (7)
 Minor numero di sconfitte: Magonza (6)
 Miglior attacco: Norimberga (68 gol fatti)
 Peggior attacco: Osnabruck (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Magonza (34 gol subiti)
 Peggior difesa: Lubecca (57 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Norimberga (+23)
 Peggior differenza reti: Osnabruck (-20)
 Miglior serie positiva: Arminia Bielefeld (11, 20ª-30ª)
 Peggior serie negativa: Osnabruck (5, 15ª-19ª) , Eintracht Trier (5, 10ª-14ª) , Union Berlino (5, 25ª-29ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Arminia Bielefeld (6, 24ª-29ª)
Partite
 Più gol (8):
Union Berlino-Norimberga 3-5, 18 aprile 2004
Greuther Furth-Alemannia 7-1, 14 settembre 2003
Karlsruhe-Erzgebirge Aue 3-5, 28 marzo 2004
Lubecca-Alemannia 3-5, 26 settembre 2003
 Maggior scarto di gol (6): Greuther Furth-Alemannia 7-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 31ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 23ª giornata, 14 gol nella 17ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 10ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Felix Brych (9)
 Markus Schmidt (9)
 Hermann Albrecht (8)
 Matthias Anklam (8)
 Jochen Drees (8)
 Peter Gagelmann (8)
 Manuel Gräfe (8)
 Holger Henschel (8)
 Robert Hoyzer (8)
 Stephan Kammerer (8)
 Jörg Keßler (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)
 Knut Kircher (8)
 Dominik Marks (8)
 Florian Meyer (8)
 Günter Perl (8)
 Babak Rafati (8)
 Volker Raquet (8)
 Thorsten Schriever (8)
 Marc Seemann (8)
 Peter Sippel (8)
 André Stachowiak (8)
 Stefan Trautmann (8)

 Wolfgang Walz (8)
 Markus Weber (8)
 Thomas Frank (7)
 Mike Pickel (7)
 Georg Schalk (7)
 Detlef Scheppe (7)
 Ralf Späker (7)
 Stefan Weber (7)
 Michael Weiner (7)
 Helmut Fleischer (6)
 Jürgen Jansen (6)
 Uwe Kemmling (6)
 Torsten Koop (6)
 Edgar Steinborn (6)
 Lutz-Michael Fröhlich (5)
 Wolfgang Stark (5)
 Markus Merk (4)
 Franz-Xaver Wack (4)
 Herbert Fandel (3)
 Lutz Wagner (3)
 Jürgen Aust (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003-2004